Адриа́н Думи́тру По́па (; ) — румынский футболист, полузащитник клуба «Стяуа».

Клубная карьера 
Был лучшим нападающим дубля клуба «Политехника (Тимишоара)», с 9 голов в 10 матчах в сезоне 2008 года. Вторую половину сезона на правах аренды провёл в «Глория (Бузэу)».

В июле 2009 года он подписал контракт с «Университатя (Клуж)». Несмотря на то, что он показал впечатляющие навыки и помог клубу получить повышение и выйти в первый дивизион. Тем не менее, его отношения с президентом резко ухудшилось и он покинул клуб.

В 2010 году тренер Лауренциу Регекампф убедил Попа подписать контракт с «Конкордией». Адриан Попа способствовал продвижению клуба в первый дивизион и закрепился в нём в сезоне 2011/12.

В августе 2012 года Попа подписал контракт с клубом «Стяуа».

29 января 2018 года перешёл в «Аль-Таавун» из Саудовской Аравии. В матче против Аль-Иттифака вышел на поле.

20 декабря 2018 на правах аренды перешёл в болгарский клуб «Лудогорец».

16 октября 2020 года подписал однолетний контракт с клубом «Волунтари».

22 сентября 2021 года подписал двухлетний контракт с клубом «Стяуа».

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Румынии состоялся 16 октября 2012 года в матче квалификации на ЧМ 2014 против сборной Нидерландов (1ː4). Включён в состав сборной на Чемпионат Европы 2016 во Франции. Всего Попа за сборную принял участие в 22 матчах и забил 3 гола.

Голы за сборную

Клубная статистика

Достижения

«Стяуа» 
 Чемпион Румынии: 2012/13, 2013/14, 2014/15
 Обладатель Кубка Румынии: 2014/15, 2019/20
 Финалист: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Румынии: 2013

«Лудогорец» 
 Чемпион Болгарии: 2018/19

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Академика» Клинчени
Игроки ФК «Глория» Бузэу
Игроки ФК «Университатя» Клуж
Игроки ФК «Конкордия» Кьяжна
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Аль-Таавун»
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Волунтари»
Игроки ФК «Стяуа» (2017)